Сюрзю́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 95 км на південний захід від Ренна, 14 км на південний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1503 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3935,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сюрзюр на сайті французького Національного інституту географії
 Сюрзюр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сюрзюр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сюрзюр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан